Lovci četrte generacije

Lovci četrte generacije

V razvoju

 Pakistan in Kitajska
 JF-17 Block III

 Južna Koreja
 FA-50

 Indija
 HAL Tejas mark II

 ZDA
 Boeing F-15SE Silent Eagle

Preklicani
 
 FMA SAIA 90
 
 Dassault Mirage 4000 
 
 IAI Lavi
 IAI Nammer
 
 Čengdu J-9
 Šenjang J-13
 
 IAR 95
 
 Atlas Carver
  - 
 Mikojan Projekt 1.44
 Suhoj Su-47
 Jakovljev Jak-141
Jakovljev Jak-43
 Jakovljev Jak-45
 -
 M-ATF
 
 Northrop YF-17
 Northrop F-20 Tigershark
 
 Novi Avion

Glej tudi
Lovec tretje generacije
Lovec pete generacije
Lovec šeste generacije

Sklici

Bibliografija 
 Aronstein, David C. and Albert C. Piccirillo. The Lightweight Fighter Program: A Successful Approach to Fighter Technology Transition. Reston, VA: AIAA, 1996
 
 Kopp, Carlo. "Lockheed-Martin F-35 Joint Strike Fighter Analysis 2002." Air Power Australia, 2002. Retrieved: 10 April 2006.
 
 
 Sweetman, Bill. "Fighter Tactics." Jane's International Defense Review. Retrieved: 10 April 2006.

Predlagana letala
Vojaška letala
Lovci četrte generacije